Herman kan som auktorsförkortning betyda:

 Leander Herman
 Ottó Herman
 Alberta I. Herman

Robotskapade auktorsförkortningar